

Geografia 
 Francia
 Maure – comune nella regione della Nuova Aquitania
 Maure-de-Bretagne – comune nella regione della Bretagna

Persone 
 Edmundo Maure – calciatore argentino, attaccante

Pagine correlate 
 Sainte-Maure (disambigua)